Flanke steht für:
 Steilhang, Bergflanke, Landform im Gebirgsraum
 Signalflanke, ein Signalwechsel in der (Automatisierungs-/Steuerungs-/Regelungs-)Technik
 Flanke (Militär), den seitlichen Teil einer militärischen Schlachtordnung
 Flanke (Fußball), den Querpass im Fußballsport
 Flanke (Anatomie), eine seitliche Bauchregion
 Flanke (Heraldik), eine Form eines Heroldsbilds
 Flanke (Turnen), ein abschließender seitlicher Absprung beim Geräteturnen
 eine Pflichtübung beim Voltigieren, siehe Pflicht- und Kürübungen beim Voltigieren

Siehe auch:
 Flanker
 Flank Island